Otto est une émission de télévision consacrée à l'art contemporain, présentée par Tom Novembre et diffusée sur Paris Première à partir du , du lundi au vendredi aux alentours de . L'émission est également diffusée sur TV5 Monde.

Concept 
Otto est le nom du gardien de musée interprété par Tom Novembre. Celui-ci présente chaque jour, en une minute trente, une œuvre contemporaine. L'émission se termine invariablement par une citation d'un artiste suivie de la conclusion

Lien externe 
 Site officiel

Notes et références 

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur Paris Première
Émission diffusée sur TV5Monde
Émission de télévision culturelle
Art contemporain